Cet article présente la liste des footballeurs jouant ou ayant joué au Stade lavallois.

Liste des joueurs 
Joueurs du Stade lavallois ayant fait au moins une apparition en match officiel (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'été, Coupe de l'Ouest et Coupe UEFA) avec l'équipe première depuis son accession au championnat de France amateur en 1964.

Pour éviter les erreurs ces données seront mises à jour à la fin de chaque saison.

Les présentes données sont arrêtées au 15 septembre 2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 

 ¹: Matchs et buts sous le maillot du Stade lavallois dans toutes les compétitions officielles
 ²: Nationalité ; pour les joueurs binationaux et internationaux, seule la nationalité sportive est indiquée.

Références 

Laval